Ad Kaland (1922-1995), Nederlands politicus
 Adri Kaland (1951), Nederlands politicus
 Kaland (Noorwegen), plaats in de Noorse gemeente Austrheim

Zie ook 
 Caland